WTF es una sigla utilizada en varios contextos, con los siguientes significados:

 «WTF?», primer sencillo del álbum Of the Blue Colour of the Sky del grupo indie estadounidense OK Go.
 WTF, el sexto álbum de estudio del rapero estadounidense Vanilla Ice.
 WTF?!, decimosexto álbum de la banda alemana KMFDM.
 «W.T.F.», décimo episodio de la decimotercera temporada de la serie estadounidense South Park.
 Taekwondo Mundial, World Taekwondo Federation (WTF), Federación Mundial de Taekwondo, escindida de la International Taekwon-Do Federation.
 WTF, jerga utilizada por los jóvenes carlistas, Westfalia Triunfará Finalmente.

Enlaces externos